Die Hallensaison 2015/16 begann am 28. November 2015. Die Doppelendrunde der Damen und Herren fand am 6. und 7. Februar 2016 statt. Meister wurde der Mannheimer HC.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
In den jährlich wechselnden Viertelfinal-Paarungen traten dieses Jahr Nord gegen West und Ost gegen Süd an. Die Endrunde der letzten Vier fand zusammen mit den Herren am 6./7. Februar in der Hansehalle in Lübeck statt.

Aufstieg 
Die Meister der Regionalligen Nord, Ost, Süd und West steigen in die Bundesliga auf. Falls es sich dabei um eine zweite Mannschaft handelt, geht das Aufstiegsrecht an die nächstplatzierte Mannschaft über.

In der Hallensaison 2015/16 gelang den Mannschaften von Hannover 78 (Nord), der HG Nürnberg (Süd), dem TC Blau-Weiss Berlin (Ost) und Blau-Weiß Köln (West) der Aufstieg in die höchste Spielklasse.

Weblinks 
 Offizielle Website des Deutschen Hockey-Bundes

Einzelnachweise 

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2015
Hockey 2016